Le Telecommunications Act peut désigner :

 Celui de 1996, le Telecommunications Act de 1996
 Celui de 2005, le Telecommunications Act de 2005